Mount Joan ist der Name folgender Berge:

 Mount Joan (Australien) in East Gippsland Shire, Victoria
 Mount Joan (Vancouver Island Ranges) auf Vancouver Island, British Columbia